Coulanges puede referirse a: 

 Coulanges, comuna francesa situada en Allier.
 Coulanges, comuna francesa situada en Loir y Cher.